El término Guimbarda puede hacer referencia a:

Guimbarda, un tipo de cepillo de carpintero.
Guimbarda, denominación del instrumento arpa de boca.